Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
Bantarjati (Bogor Utara), een plaats in het regentschap Kota Bogor van de provincie West-Java
Bantarjati (Kertajati), een plaats in het regentschap Majalengka van de provincie West-Java